Świętopełk – imię
 Świętopełk I morawski – władca Wielkich Moraw w latach 870-894
 Świętopełk II morawski – władca Księstwa Nitrzańskiego w latach 894-906
 Świętopełk Mieszkowic – syn Mieszka I i Ody (ur. między 979 a 985)
 Światopełk I Przeklęty – książę turowski, wielki książę Rusi Kijowskiej w latach 1015-1016 i 1018-1019
 Świętopełk II Michał – książę kijowski w latach 1093-1113
 Świętopełk II – władca Czech w latach 1107-1109
 Świętopełk – książę pomorski 1109/1113-1121
 Świętopełk – książę Obodrytów 1127-1129
 Świętopełk Władysławowic - syn króla Czech Władysława II
 Świętopełk Raciborowic – syn Racibora I i Przybysławy
 Świętopełk – książę brneński w latach 1189-1191 i 1194-1200
 Świętopełk II Wielki – książę Pomorza Gdańskiego 1220-1266.
 Świętopełk Knutsson – wnuk króla Danii Waldemara II
 Michał Głowacki ps. „Świętopełk” – polski duchowny katolicki, jeden z organizatorów powstania chochołowskiego z 1846 r.
 Świętopełk – krakowski drukarz z XV-XVI w.
 Świętopełk – pasterz ptaków dodo, jeden z bohaterów komiksu Lil i Put.